Солнечное затмение 20 апреля 2061 года — полное солнечное затмение, полная фаза которого будет наблюдаться на территории России, Восточной Украины, части Казахстана и на Шпицбергене. Это затмение на территории России следует за затмением 30 апреля 2060 года; следующее полное солнечное затмение будет приблизительно через 2 года 24 августа 2063 года.

Затмение начнётся в 5:25 по московскому времени (в 2:25 по UTC) на восходе, приблизительно по линии Луганск — Ставрополь, где полная фаза начнётся, когда Солнце будет у самого горизонта. Затем тень продолжит движение на восток, пройдя Ростовскую область, Ставропольский край, Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области. Затмение будет наблюдаться в Волгодонске, Элисте, Михайловке, Волгограде, Ахтубинске, Астрахани, Камышине в 5:30 по московскому времени. Тень продолжит движение по Саратовской области, а также войдет на территорию Казахстана, крупнейшими городами на её пути будут Уральск и Актобе, высота светила во время полной фазы будет около 9 градусов. В России же затмение будет наблюдаться в Саратове и Балаково. Затем затмение вступит в предгорья Урала, почти одновременно оно будет наблюдаться в Самаре и Оренбурге, достигнув продолжительности 2 минуты 25 секунд в центре полосы.

Далее затмение будет наблюдаться в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской и Свердловской областях и Пермском Крае. В Уфе длительность затмения достигнет двух с половиной минут, также затмение будет видно в Салавате, Стерлитамаке, Набережных Челнах, Нижнекамске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Ижевске, Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Перми, Серове, Березниках, Ивдели. Челябинск будет располагаться на самом краю полосы полного затмения. Далее тень пройдет по Ханты-Мансийскому АО, Республике Коми в таких городах как Ухта, Печора, Инта и Воркута. Движение тени продолжится по Ненецкому АО приблизительно в 6 утра по московскому времени она достигнет города Нарьян-Мар, пройдет по Новой Земле и архипелагу Шпицберген.

Основные населённые пункты, где можно будет наблюдать полное затмение:

Ссылки 
 Данные о затмении
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 20 апреля 2061 года с обстоятельствами явления для данной точки.
 Earth visibility chart and eclipse statistics.

2061-04-20
2061 год в науке
События 20 апреля